Малю́тин — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Малютин, Андрей Миронович (1906—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Б 
 Малютин, Борис Евгеньевич (1883—1920) — русский шахматист.

В 
 Малютин, Владимир Петрович (род. 1959) — советский спортивный акробат, чемпион Европы.

И

М 
 Малютин, Максим Сергеевич (род. 1988) — белорусский хоккеист.
 Малютин, Марк Иванович (1919—1998) — народный художник России, почётный гражданин города Иваново.
 Малютин, Мартин Владимирович (род. 1999) — российский пловец.
 Малютин, Михаил Сергеевич (род. 1981) — российский боец смешанных единоборств.

П 
 Малютин, Павел Семёнович (1792—1860) — купец 1-й гильдии.
 Малютин, Пётр Фёдорович (1744—1821) — генерал-лейтенант, герой сражения при Фридланде.

С 
 Малютин, Сергей Васильевич (1859—1937) — российский художник, архитектор, заслуженный деятель искусств РСФСР, «отец» матрёшки.

Я 
 Малютин, Яков Осипович (настоящая фамилия Итин; 1886—1964) — актёр, народный артист РСФСР.

См. также 
 Малютина
 Малютино
 Малютины
 Милютин
 Милютинская